Löchlesbach ist ein Gewässername:

 Löchlesbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers gegenüber dem Wohnplatz Schloß vor Weißbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Löchlesbach (Starzel) oder Hessentalbach, linker Zufluss der Starzel (zur Prim) an der Unteren Mühle von Wellendingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lochbach